Ghoul Patrol steht für:

 Ghoul Patrol (Band), finnische Band
 Ghoul Patrol (Computerspiel), Computerspiel (1994)